Rebenty, souvent orthographié incorrectement Rébenty (avec un accent aigu sur le premier « e »), est un nom propre qui peut faire référence à :

 Rebenty (affluent de l'Aude), une rivière du sud de la France, affluent du fleuve côtier Aude ;
 Ruisseau de Rebenty, un cours d'eau du sud de la France, affluent du Fresquel ;
 Belfort-sur-Rebenty, une commune française, du département de l’Aude, en région Occitanie..